Moskauer Verteidigung steht für:

 die Verteidigung Moskaus im Zweiten Weltkrieg, siehe Schlacht um Moskau
 im Schach gelegentlich im russischsprachigen Raum die Aljechin-Verteidigung
 im Schach gelegentlich die meist Moskauer Variante genannte Zugfolge der Sizilianischen Verteidigung, siehe Sizilianische Verteidigung #Moskauer Variante